Mark Gastineau (1956-) est un ancien joueur américain de football américain.
Nathalie Gastineau est une kayakiste française pratiquant la descente.

Voir aussi 
 Détroit de Gastineau en Alaska.
 Maison Gastineau, bonneterie très renommée en France sur la première partie du , reconnue pour ses bas.
 .